Candela – sorgente luminosa costituita da uno stoppino che fuoriesce da una colonna di combustibile solido

Geografia 
 Candela – comune in provincia di Foggia (Italia)
 Candela – municipio di Coahuila (Messico)
 Candela – città capoluogo del distretto di Candela

Illuminotecnica 
 Candela (cd) – unità di misura dell'intensità luminosa

Musica 
 Candela – singolo dei Buena Vista Social Club del 1998
 Candela – singolo di Noelia del 2001
 Candela – album degli El Puchero del Hortelano del 2005

Persone 
 Álvaro Giménez Candela  – calciatore spagnolo
 Domenico Giovanni Candela – teologo italiano
 Félix Candela – architetto spagnolo
 Giuseppe Candela – politico italiano
 Ignazio Candela – organista italiano
 Rosario Candela – architetto italiano naturalizzato statunitense 
 Vincent Candela – calciatore francese

Altro
 Candela – componente dell'impianto di accensione dei motori endotermici a ciclo Otto
 Candela – ipocoristico del nome proprio di persona spagnolo femminile Candelaria

Altri progetti